В парному жіночому розряді тенісного турніру Hong Kong Open 1993, що проходив у рамках Туру WTA 1993, Карін Кшвендт і Рейчел Макквіллан виграли титул, у фіналі перемігши пару Деббі Грем і Маріанн Вердел 1-6, 7-6, 6-2.

Сіяні пари 

 Деббі Грем /  Маріанн Вердел (фінал)
 Карін Кшвендт /  Рейчел Макквіллан (чемпіонки)

 Кеммі Макгрегор /  Джулі Річардсон (півфінал)
 Мішелл Джаггерд-Лай /  Крістін Кунс (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Hong Kong Open (теніс)
Тур WTA 1993